El término fenomenología puede referirse:

En las ciencias
a la fenomenología, el cuerpo de conocimiento que relaciona entre sí distintas observaciones empíricas de fenómenos, de forma consistente con la teoría fundamental, pero que no se deriva directamente de la misma;
en la física de partículas, a la fenomenología, la parte teórica de esa área de la física que se ocupa de la aplicación de la física teórica a los experimentos físicos de partículas de alta energía;

En la filosofía
en la filosofía en general, a la fenomenología, un movimiento filosófico amplio con una unidad debatible más allá de lo histórico;
a la fenomenología trascendental, un proyecto filosófico fundado por Edmund Husserl, que comprende un método y un programa de investigaciones;
a la fenomenología de la percepción, una obra del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty.